La 2. Fußball-Bundesliga 1997-1998 è stata la ventiquattresima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. È terminata con la promozione in Bundesliga dell'Eintracht Francoforte, che ha vinto il torneo, più Friburgo e Norimberga.

Capocannoniere del torneo è stato Angelo Vier del Gütersloh con 18 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1998-1999.
      Retrocessi in Regionalliga 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Friburgo (18)
 Maggior numero di pareggi: Gütersloh (16)
 Maggior numero di sconfitte: Meppen (19)
 Minor numero di vittorie: Meppen, Zwickau (6)
 Minor numero di pareggi: Fortuna Düsseldorf, Friburgo (7)
 Minor numero di sconfitte: Eintracht Francoforte (4)
 Miglior attacco: Friburgo (57 gol fatti)
 Peggior attacco: VfB Lipsia (31 gol fatti)
 Miglior difesa: Gütersloh (26 gol subiti)
 Peggior difesa: Meppen, Carl Zeiss Jena (61 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Friburgo (+21)
 Peggior differenza reti: Meppen (-26)
 Miglior serie positiva: Eintracht Francoforte (17, 14ª-30ª) 
 Peggior serie negativa: Stuttgarter Kickers (7, 14ª-20ª) , Zwickau (7, 23ª-29ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Friburgo (6, 12ª-17ª) , Norimberga (6, 8ª-13ª) 
Partite
 Più gol (7): 
Fortuna Düsseldorf-Meppen 4-3, 1 marzo 1998
Magonza-Norimberga 2-5, 26 ottobre 1997
Carl Zeiss Jena-Fortuna Düsseldorf 3-4, 7 giugno 1998
Friburgo-VfB Lipsia 5-2, 24 agosto 1997
Fortuna Colonia-Zwickau 5-2, 28 marzo 1998
 Maggior scarto di gol (6): Meppen-VfB Lipsia 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 34ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 7ª giornata, 16 gol nella 22ª giornata, 16 gol nella 27ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 3ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Florian Meyer (11)
 Christian Wack (11)
 Michael Weiner (11)
 Helmut Fleischer (10)
 Wolfgang Friedrichs (10)
 Stephan Kammerer (10)
 Christian Schößling (10)
 Peter Sippel (10)
 Olaf Blumenstein (9)
 Günther Frey (9)
 Bernd Hauer (9)
 Ralf Hilmes (9)
 Burkard Hufgard (9)
 Carsten Kadach (9)
 Peter Lange (9)
 Joachim Neis (9)
 Detlef Schütz (9)
 Michael Wendorf (9)
 Rainer Werthmann (9)
 Volker Wezel (9)
 Carsten Byernetzky (8)
 Frank Gettke (8)
 Thorsten Kinhöfer (8)
 Dirk Margenberg (8)
 Peter Müller (8)
 Norbert Dörr (7)

 Jan-Hendrik Salver (6)
 Manfred Insam (5)
 Hermann Albrecht (3)
 Jürgen Aust (3)
 Alfons Berg (3)
 Winfried Buchhart (3)
 Jürgen Jansen (3)
 Uwe Kemmling (3)
 Jörg Keßler (3)
 Torsten Koop (3)
 Michael Malbranc (3)
 Wolfgang Stark (3)
 Franz-Xaver Wack (3)
 Lutz Wagner (3)
 Bernhard Zerr (3)
 Georg Dardenne (2)
 Herbert Fandel (2)
 Lutz-Michael Fröhlich (2)
 Bernd Heynemann (2)
 Hellmut Krug (2)
 Markus Merk (2)
 Edgar Steinborn (2)
 Hartmut Strampe (2)
 Hans-Jürgen Weber (2)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997-1998